Francini ist der Familienname folgender Personen:

 Francini, italienische Fontänenmeister-Familie am Schlosspark von Versailles, siehe Francine (Familie)
 Eleonora Francini Corti (1904–1984), italienische Botanikerin
 Enrique Francini (1916–1978), argentinischer Geiger, Bandleader und Tangokomponist
 Gabriel Francini (* 1969), san-marinesischer Tennisspieler
 Giovanni Francini (* 1963), italienischer Fußballspieler
 Loris Francini (* 1962), san-marinesischer Politiker
 

Siehe auch:
 Francin
 Francine